Бахши́:
 Бахши — народный певец, исполнитель фольклора у тюркских народов Средней Азии.
 Бахши (писец) — канцелярский писец в Монгольской империи, владеющий уйгурским письмом.
 Бахши (шаманизм) — народный «лекарь», шаман, который при помощи игры на музыкальных инструментах и песнопений якобы излечивал болезни, изгоняя злых духов.

Примечания